Francke är ett tyskt efternamn som också finns i andra länder, däribland Sverige. Det kan även skrivas Franke. Den 31 december 2014 var följande 552 personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Francke 224
 Franke 328

Personer med efternamnet Francke eller med varianter av detta namn

Alfabetiskt ordnade
 August Hermann Francke (1663–1727), tysk teolog och pedagog, pietist
 August Hermann Francke (lingvist) (1870–1930), tysk missionär och språkforskare
 Bernhard Francke (runt 1660 eller 1670, död 1729), tysk officer och målare
 Bodil Francke Ohlsson (1934–2021), svensk politiker, miljöpartist
 Cecilia Franke (född 1955), svensk organist och tonsättare
 Cecilia Francke (1860–1945), svensk rösträttskvinna
 Christopher Franke (född 1953), tysk trumslagare och keyboardist
 David Otto Francke (1825–1892), svensk industriidkare
 Edward Francke (1824–1891), svensk grosshandlare
 Egon Franke (född 1935), polsk fäktare
 Ernst Francke (1852–1921), tysk socialpolitiker
 Folke Francke (1902–1995), svensk officer
 Gotthilf August Francke (1696–1769), tysk teolog och pedagog
 Ivar Franke (1913–1999), svensk teckningslärare, konstnär och lutsångare
 Jan Francke (1933–2009), svensk jurist
 Karl Philipp Francke (1805–1870), politiker i Slesvig-Holstein
 Katarina O'Nils Franke (född 1987), svensk journalist och författare
 Kristin Franke Björkman (född 1991), svensk trestegshoppare
 Lars-Åke Franke-Blom (född 1941), svensk tonsättare
 Lisa Francke (född 1990), svensk vattenskidåkare
 Meister Francke (början av 1400-talet), tysk målare 
 Otto Franke (1863–1946), tysk sinolog
 Otto Magnus Francke (1872–1947), svensk militär
 Paul Franke (1888–1950), tysk konståkare
 Paul Francke (omkring 1537–1615), tysk arkitekt
 Per Francke (1920–2000), svensk tidningsredaktör (Ny Dag)
 Robert Francke (1923–2006), svensk godsägare
 Sigbrit Franke (1942–2022), svensk psykolog
 Stéphane Franke (1964–2011), fransk-tysk långdistanslöpare
 Ulrik Franke (född 1981), svensk datavetare och politiker, moderat
 Ulrika Francke (född 1956), svensk politiker

Kronologiskt ordnade (äldre version)
 Meister Francke, tysk målare under 1400-talets början
 Paul Francke (omkring 1537–1615), tysk arkitekt
 Bernhard Francke (runt 1660 eller 1670, död 1729), tysk officer och målare
 August Hermann Francke (1663–1727), tysk teolog och pedagog, pietist
 Gotthilf August Francke (1696–1769), tysk teolog och pedagog
 Karl Philipp Francke (1805–1870), politiker i Slesvig-Holstein
 Johan Edward Francke (1824–1891), svensk grosshandlare
 David Otto Francke (1825–1892), svensk industriidkare, bror till Johan Edward Francke
 Ernst Francke (1852–1921), tysk socialpolitiker
 Otto Franke (1863–1946), tysk sinolog
 August Hermann Francke (lingvist) (1870–1930), tysk missionär och språkforskare
 Folke Francke (1902–1995), svensk officer
 Ivar Franke (1913–1999), svensk teckningslärare, konstnär och lutsångare
 Robert Francke (1923–2006), svensk godsägare
 Jan Francke (1933–2009), svensk jurist
 Bodil Francke Ohlsson (1934–2021), svensk politiker, miljöpartist
 Lars-Åke Franke-Blom (född 1941), svensk tonsättare
 Sigbrit Franke (1942–2022), svensk psykolog
 Cecilia Franke (född 1955), svensk organist och tonsättare
 Ulrika Francke (född 1956), svensk politiker
 Stéphane Franke (1964–2011), fransk-tysk långdistanslöpare
 Ulrik Franke (född 1981), svensk IT-forskare
 Lisa Francke (född 1990), svensk idrottskvinna

Källor
Francke (släkter) i Svenskt Biografiskt Lexikon

Noter

Tyska efternamn
Svenska efternamn